Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2008 года  прошёл с 19 по 28 августа в Таллине (Эстония) под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате приняли участие 66 спортсменов.

Победил представитель Латвии Гунтис Валнерис России Александр Георгиев, второе место занял россиянин Александр Георгиев, третье место у представителя Литвы Эдварда Бужинского. Проводился также командный зачёт по трём участникам от страны — складывались места, занятые ими.

Результаты

Ссылки 

  Результаты на сайте Европейской конфедерации шашек 

Спорт в Эстонии в 2008 году
2008 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Таллине
Август 2008 года
Шашки
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по шашкам в Эстонии